Alfred Stepan (1936-2017), est un politologue américain.
 August Stepan (1915-2003), est un ingénieur aéronautique autrichien. 
 Derek Stepan (1990-), est un joueur professionnel américain de hockey sur glace.
 Marilee Stepan (1935-2021), est une nageuse américaine.

Toponyme 

 Stepan est une commune urbaine de l'oblast de Rivne, en Ukraine.

Voir aussi 
 Stepan Company est un fabricant américain de produits chimiques.
 
Patronyme ukrainien